Parapulex är ett släkte av loppor. Parapulex ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husloppor
Parapulex